Anna orosz cárnő (1693–1740), V. Iván orosz cár lánya
Anna Leopoldovna orosz régensnő (1718–1746), Anna orosz cárnő unokahúga
Anna holland királyné (1795–1865), I. Pál orosz cár lánya